HZS est un sigle qui peut désigner :
 Hogere Zeevaartschool (en français, École supérieure de navigation d'Anvers), une école belge qui forme aux métiers d'officier de la marine marchande ;
 Hrvatske Zracne Snage (en français, Aviation militaire et la défense aérienne croate), une composante des Forces armées de la république de Croatie.